

Cinema 
 Happy Birthday – cortometraggio del 1929 diretto da James Parrott
 Happy Birthday – film del 2001 diretto da Helen Mirren
 Happy Birthday – film del 2002 diretto da Yen Tan
 Happy Birthday – film del 2008 diretto da Pongpat Wachirabunjong

Televisione 
 Happy Birthday - Wan kheud khong nay wan tay khong chan – serie televisiva del 2018 diretta da Kanittha Kwunyoo

Musica 
 Happy Birthday – album di Pete Townshend e Ronnie Lane del 1970
 Happy Birthday – album degli Altered Images del 1981
 Happy Birthday – singolo di Stevie Wonder del 1981, dall'album Hotter than July
 Happy Birthday – singolo dei Flipsyde del 2005, dall'album We the People
 Happy Birthday – singolo dei The Click Five del 2007, dall'album Modern Minds and Pastimes
 Happy Birthday! – album dei Modeselektor del 2007
 Happy Birthday – singolo dei NEWS del 2008
 Happy Birthday – singolo di Sfera Ebbasta del 2018, tratto dall'album Rockstar - Popstar Edition
 Happy Birthday to You – celebre brano musicale utilizzato nel mondo occidentale per festeggiare la ricorrenza del compleanno

Altri progetti